Franz Neuländtner (ur. 29 stycznia 1966) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1985/1986, kiedy zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 1986 został wicemistrzem świata w lotach na skoczni Kulm w Tauplitz. Rok później zdobył brązowy medal mistrzostw świata w konkursie drużynowym. W grudniu 1985 wygrał konkurs Pucharu Świata w Lake Placid, a w styczniu 1986 był drugi w Bischofshofen. W klasyfikacji generalnej sezonu 1985/86 zajął 4. miejsce. W 1990 w Lahti wygrał w drugi w karierze konkurs PŚ.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1987 Oberstdorf (RFN) – 45. miejsce (duża skocznia), 51. miejsce (normalna skocznia)
 1989 Lahti (FIN) – 6. miejsce (duża skocznia), 23. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1987 Oberstdorf (RFN) – brązowy medal
 1989 Lahti (FIN) – 6. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty F. Neuländtnera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
  Thunder Bay 8 grudnia 1985 – 2. miejsce,
  Lake Placid 15 grudnia 1985 – 1. miejsce,
  Oberstdorf 30 grudnia 1985 – 2. miejsce,
  Bischofshofen 6 stycznia 1986 – 2. miejsce,
  Planica 22 marca 1986 – 3. miejsce,
  Lahti 3 marca 1990 – 1. miejsce.

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1966
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1987